Innere Stadt steht für:

 Innenstadt, das Zentrum einer urbanen Ansiedlung

namentlich:
 Innere Stadt (Bern), Stadtteil von Bern
 Innere Stadt (Fürstenfeld), Stadtteil von Fürstenfeld, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Innere Stadt (Graz), 1. Stadtbezirk von Graz, Steiermark
 Innere Stadt-Nord, -West, -Ost, drei statistische Bezirke von Innsbruck, Tirol, siehe Innenstadt (Innsbruck)
 Innere Stadt (Klagenfurt am Wörthersee), Stadtbezirke 1 bis 4 von Klagenfurt, Kärnten
 Innere Stadt (Linz), seit 2014 bestehender statistischer Bezirk in Linz, siehe Innenstadt (Linz)
 Innere Stadt (Steyr), 1. Bezirk von Steyr, Oberösterreich
 Innere Stadt (Wels), 1. Bezirk von Wels, Oberösterreich
 Innere Stadt (Wien), 1. Gemeindebezirk von Wien
 Innere Stadt (Wiener Neustadt), 1. Stadtbezirk von Wiener Neustadt, Niederösterreich
 Cetate (Timișoara), 1. Bezirk von Timișoara, Rumänien

Siehe auch:
 Innenstadt (Begriffsklärung) – dort auch zu anderen Sprachen
 Innere Altstadt
 Innere Neustadt